Stan Iowa podzielony jest na 99 hrabstw.

Lista alfabetyczna 

 
Iowa